Le championnat d'Italie Serie A 2007-2008 a commencé le 25 août 2007 et s'est terminée le 18 mai 2008. L'Inter de Milan remporte cette épreuve à l'ultime journée grâce à sa victoire contre Parme, reléguée en Serie B, 2-0, alors que l'AS Rome est tenue en échec sur le terrain de Catane 1-1.

Participants 

Légende des couleurs

Changements d'entraîneur

Matchs

Classement 

(*) record de victoires (30 en 2007)
Pénalité : Cagliari -3 pts (Pénalité levée)

Statistiques

Leader journée par journée

Dernière place (journée par journée)

Domicile et extérieur

Évolution du classement

Classement des buteurs

Classement des passeurs

Références

Voir aussi 
 Championnat d'Italie de football Serie B 2007-2008

Championnat d'Italie de football
Football D1 2007-2008
Football D1 2007-2008
Italie
Italie
Italie